La UAE Football League 2007-2008 è stata la 33ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti, la squadra campione in carica è l'Al Wasl.
Alla competizione prendono 12 squadre, tra cui le due neo-promosse Al-Ittihad ed Al Dhafra.
Questa edizione del campionato verrà vinta dall'Al Shabab

Classifica finale 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti 2007-2008, ammessa alla fase a gironi della AFC Champions League 2009
      Ammesse alla fase a gironi della AFC Champions League 2009
      Ammesse ai play-off della AFC Champions League 2009
      Retrocessa in UAE Second Division 2008-2009

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Marcatori 
16 gol
 Anderson Barbosa (Sharjah)
 Faisal Khalil (Al-Ahli)

15 gol
 Mehrzad Madanchi (Al-Shaab)

14 gol
 André Dias (Al-Wasl)
 Rasoul Khatibi (Emirates)

13 gol
 Reza Enayati (Emirates)

12 gol
 Antonin Koutouan (Al-Jazira)
 Ali Samereh (Al-Shaab)

11 gol
 Ousman Jallow (Al-Ain)

10 gol
 Clederson César (Al-Ahli)
 Renato (Al-Nasr)

Collegamenti esterni 
Classifica dei cannonieri su goalzz.com
 

2008